Weld Money — українська fintech платформа.

Історія 
Стартап було засновано влітку 2020 року Олексієм Мерецьким, Олексієм Бобком та Іриною Лоренс.
Жодного підтвержуючого документу про засновників не існує. 

Компанія випускає цифрові акції компанії (токени WELD). Загалом Weld Money випустив 250 млн токенів. З них на закритих торгах продали близько 13% на суму щонайменше $1,95 млн. Токени WELD розміщені на біржах Uniswap, PancakeSwap, BitMart та Bitrue.

У серпні 2021 року компанія продала власні токени таким інвестфондам, як Concorde Capital (Україна), Magnus Capital (США) та 7 O’Clock Capital (Китай). Отримані з угоди кошти компанія використала для запуску платформи.

Weld Money першим серед сервісів криптовалютних карт в регіоні СНД, підписав угоду про емісію карт з банками й регулювальними органами.

Компанія також співпрацює з такими фондами: Avalon Wealth Club, Fairum, Maximus Capital, AU21 Capital, Ascend EX, OIG, та HSVC.

Станом на 2022 рік холдинг в який входить компанія Weld Money працює у 40 містах і налічує близько 250 спеціалістів. 29 жовтня 2021 року компанія провела першу оплату криптовалютою в Україні.

У 2022 році Unchain Fund та UNEX Bank за допомогою технології Weld Money створили першу в світі крипто-картку допомоги для постраждалих від російського вторгнення в Україну.

Примітки